Ouessant peut faire référence à :
 île d'Ouessant, une île du Finistère ;
 Ouessant, commune française formée notamment par l'île homonyme ;
 Ouessant, une race de mouton ;
 , nom de deux sous-marin français.

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme